Moorkamp steht für:
 Moorkamp bei Süddorf, Naturschutzgebiet in Niedersachsen
 Moorkamp (Delmenhorst), Ortsteil von Delmenhorst in Niedersachsen
 Moorkamp (Krummwisch), Ortsteil von Krummwisch in Schleswig-Holstein

Moorkamp ist der Familienname folgender Personen:
 Hartmut Moorkamp (* 1975), deutscher Politiker (CDU)